Polskie Radio Program III
 Telewizja Polska Program III